Die römisch-katholische Kirche St. Ludgerus in Rheine-Schotthock ist dem heiligen Liudger geweiht. Sie wurde 1950 im Rheiner Stadtteil Schotthock erbaut.

Ausstattung 
Sie zeichnet sich durch ihre besondere Innengestaltung aus. Entgegen vielen anderer Kirchen in ihrem Umkreis steht der Altar in der Mitte des Kirchenraumes. Die Bänke wurden kreisförmig um diesen aufgestellt.

Orgel 
Die Orgel wurde 1990 von dem Orgelbauer G. Christian Lobback erbaut. Das Schleifladen-Instrument hat 29 klingende Register auf zwei Manualen und Pedal. die Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen sind elektrisch. 

 Koppeln: II/I, I/P, II/P (Nr. 25, 33, 34)
 Spielhilfen: 16-fache elektronische Setzeranlage

Pfarrei
Die zur Kirche gehörende Pfarrei wurde im März 2005 durch die Zusammenlegung der Kirchengemeinden St. Antonius und St. Ludgerus neu geschaffen. Sie umfasst nun die drei Bezirke St. Antonius, St. Ludgerus und St. Lambertus mit etwa 12.000 Pfarreimitgliedern.

Einzelnachweise

Weblinks

Internetauftritt der Gemeinde

Rheine, Ludgerus
Rheine, Ludgerus
Rheine
Rheine, Ludgerus